Nierankingowy, zaproszeniowy turniej Pot Black odbył się w dniu 2 września 2006 roku w hali Royal Automobile Club w Londynie. Tradycyjnie każdy mecz składał się tylko z jednego frame'a.

Zwycięzcą zmagań został Mark J. Williams, który w finale uzyskał najwyższego breaka w historii turnieju (119 punktów). Był to zaledwie szósty break stupunktowy w historii Pot Black.

Drabinka turniejowa 

2006 w sporcie
2006
2006 w Anglii
Sport w Londynie